Са́вінов, Савинов — російське прізвище.

Відомі носії:
 Савінов Борис Григорович — український інженер, хімік.
 Савінов Денис Михайлович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савінов Едуард Володимирович (1970—2016) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савінов Михайло Семенович — російський радянський партійний і господарський діяч.
 Савинов Олексій Миколайович — радянський мистецтвознавець, педагог і музейний працівник.
 Савінов Сергій Васильович (1995—2019) — молодший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗС України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Савінова

Російські прізвища